La Liga 2002-03 var den 72. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den fandt sted fra 27. august 2002 til 26. juni 2003. Real Madrid vandt La Liga 2002-03. Recreativo, Deportivo Alavés og Rayo Vallecano rykkede ned i Segunda Division.

Slutstilling

Statistik 

 Flest Sejre – Real Madrid, Real Sociedad og Deportivo La Coruña (22 Sejre)
 Færrest Sejre – Rayo Vallecano (7 Sejre)

 Flest Uafgjorte – Málaga CF og Espanyol (13 Uafgjorte)
 Færrest Uafgjorte – Racing Santander (5 Uafgjorte)

 Flest Nederlag – Racing Santander og Rayo Vallecano (20 Nederlag)
 Færrest Nederlag – Real Madrid (4 Nederlag)

 Flest mål scoret – Real Madrid (86 Mål)
 Færrest mål scoret – Rayo Vallecano (31 Mål)

 Flest mål gået ind – Alavés (68 Mål)
 Færrest mål gået ind – Valencia CF (35 Mål)

 Flest gule kort – Atlético Madrid (104 Gule kort)
 Færrest gule kort – Real Valladolid (39 Gule kort)

 Flest røde kort – Atlético Madrid (11 Røde kort)
 Færrest røde kort – Athletic Bilbao (0 Røde kort)

 Flest gange Rent bur – Celta de Vigo (16 gange Rent bur)
 Færrest gange Rent bur – Athletic Bilbao (6 gange Rent bur)

 Flest Kampe uden at score mål – Sevilla FC, Recreativo og Rayo Vallecano (15 Kampe uden at score mål)
 Færrest Kampe uden at score mål – Real Sociedad og Deportivo La Coruña (5 Kampe uden at score mål)

Topscorerlisten